Belbodamaeus är ett släkte av kvalster. Belbodamaeus ingår i familjen Damaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Belbodamaeus